Kuty ist der Name mehrerer Orte:

in der Slowakei:, siehe Kúty

in Polen:
 Kuty (Pozezdrze), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Węgorzewski, Gmina Pozezdrze

in der Ukraine:
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Kuty
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Brody, siehe Kuty (Solotschiw, Brody)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Stadtgemeinde Busk, siehe Kuty (Solotschiw, Busk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Kuty (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Kuty (Stryj)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Kuty (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Kuty (Schumsk)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Mankiwka, siehe Kuty (Mankiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne, siehe Kuty (Sribne)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi, siehe Kuty (Lokatschi)

Siehe auch:
 Kouty
 Kuti
 Cuti
 Couty